Aldeaseca (Àvila), municipi a la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de (Castella i Lleó, Espanya) 
 Aldeaseca de Alba, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó, Espanya) 
 Aldeaseca de la Frontera, municipi a la província de Salamanca (Castella i Lleó, Espanya)